Haiku (sistema operacional), sistema operacional
Haïku, forma de arte literária de origem japonesa
Haiku (filme), filme de Chris Marker
Haiku (Havaí), área não incorporada do estado norte-americano de Havaí, no Condado de Maui
12477 Haiku, asteróide da cintura principal
Haiku-Pauwela, região censo-designada do estado norte-americano de Havaí, no Condado de Maui

Ver também

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos